Beskydd kan avse:

 Beskyddare – person som är ceremoniellt överhuvud för en organisation
 Beskyddarverksamhet – kriminell verksamhet där en organisation begär pengar från personer eller företag